Hans von Bülow peut désigner :
 Ludwig Friedrich Victor Hans von Bülow (1774-1825), homme d’État prussien ;
 Hans von Bülow (1830-1894), pianiste et chef d'orchestre allemand.